Chrząszcz – przedstawiciel rzędu owadów (Coleoptera)
 Jan Piotr Chrząszcz – dr teologii, kronikarz śląskich miast z przełomu XIX i XX w. W 1912 r. wydał Geschichte der Stadt Neustadt in Oberschlesien (Historia Prudnika), a w 1926 r. Geschichte der Stadt Zülz in Oberschlesien (Historia Białej).